Ruben Bemelmans e Daniel Masur erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno.

In finale Pierre-Hugues Herbert e Albano Olivetti hanno sconfitto  Purav Raja e Ramkumar Ramanathan con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Pierre-Hugues Herbert /  Albano Olivetti (campioni)
  Robert Galloway /  Jackson Withrow (primo turno)

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (primo turno) 
  Hunter Reese /  Sem Verbeek (quarti di finale)

Wildcard 

  Jérôme Kym /  Leandro Riedi (quarti di finale)

  Jakub Paul /  Yannik Steinegger (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

FlowBank Challenger Biel/Bienne 2022